Spencer County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Spencer County (Indiana) – okres státu Indiana
 Spencer County (Kentucky) – okres státu Kentucky